De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 1 september 2011. Het was een vlakke rit van Ponteareas naar Pontevedra die werd verreden over 167,3 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

12
Sport in Galicië
Sportevenement in Pontevedra